

Cinema 
 Locked In – film cortometraggio del 1915 diretto da George O. Nicholls
 Locked In – film del 2010 diretto da Suri Krishnamma

Musica 
 Locked In – album dei Wishbone Ash del 1976
 Locked In – singolo dei Judas Priest del 1986

Altro 
 Sindrome locked-in – sindrome neurologica